Primavera de Praga, període d'obertura del règim comunista de Txecoslovàquia durant uns mesos del 1968
 Primavera de Praga (Festival Musical)